Ге́нріх Го́тліб Лю́двіг Ра́йхенбах (; 8 січня 1793 — 17 березня 1879) — німецький ботанік і орнітолог.

Його ім'я в назвах таксонів зазвичай скорочується до Rchb. Він був сином Йоанна Фрідріха Якоба Райхенбаха — автора першого греко-німецького словника, виданого у 1818 році, та батьком відомого ботаніка Генріха Густава Райхенбаха.

Важливіші праці 
 Flora germanica excursoria (1830—1832, 3 Bände) online
 Flora exotica (1834—1836)
 Der Hund in seinen Haupt- und Nebenraçen (1835)
 Flora germanica exsiccata (1830—1845)
 Übersicht des Gewächsreichs und seiner natürlichen Entwickelungsstufen (1828)
 Handbuch des natürlichen Pflanzensystems (1837)
 Das Herbarienbuch (1841)
 Abbildung und Beschreibung der für Gartenkultur empfehlenswerten Gewächse (1821—1826, mit 96 Tafeln)
 Monographia generis Aconiti (1820, mit 19 Tafeln)
 Illustratio specierum Aconiti generis (1823—1827, mit 72 Tafeln)
 Iconographia botanica s. plantae criticae (1823—1832, mit 1.000 Tafeln)
 Iconographia botanica exotica (1827—1830)
 Regnum animale (1834—1836, mit 79 Tafeln)
 Deutschlands Fauna (1842, 2 Bände)
 Die neuontdeckten Vögel Neuhollands
 Vollständigste Naturgeschichte des In- und Auslandes (1845—1854, 2 Sektionen in 9 Bänden mit über 1.000 Tafeln), darunter
 Die neuentdeckten Vögel Neuhollands (1845)
 Handbuch der speciellen Ornithologie (1851—1854)
 Die vollständigste Naturgeschichte der Affen (1862)
 Aufzählung der Colibris oder Trochilideen in ihrer wahren natürlichen Verwandtschaft, nebst Schlüssel ihrer Systematik. (1854)
 Trochilinarum enumeratio: ex affinitate naturali reciproca primum ducta provisoria (1855)

Примітки

Посилання 
 Biography (in German)
 Works of Reichenbach at the Open Library

Німецькі біологи
Німецькі орнітологи
Науковці Лейпцизького університету
Уродженці Лейпцига
Померли в Дрездені
Члени Леопольдини
Випускники Лейпцизького університету
Автори зоологічних таксонів
Автори ботанічних таксонів